Miejscowości w Polsce:
 Rozpłucie Drugie
 Rozpłucie Pierwsze